Droga krajowa B66 (Austria) –
 Droga krajowa B66 (Niemcy) –

Zobacz też